Bojarski – polski herb szlachecki
 Bojarski – polskie i rosyjskie nazwisko

Ludzie noszący nazwisko Bojarski 
 Aleksander Bojarski (1834–1884) – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Aleksander Bojarski (1885–1937) – jeden z liderów ruchu Żywej Cerkwi
 Antoni Bojarski (1919–2016) – uczestnik walk pod Monte Cassino
 Bogdan Bojarski (ur. 1931) – polski matematyk
 Bronisław Bojarski (1853–1923) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Eugeniusz Bojarski (1896–1940) – kapitan służby sanitarnej Wojska Polskiego, doktor nauk medycznych, ofiara zbrodni katyńskiej
 Czesław Bojarski (1912–2003) – polski inżynier i wynalazca, fałszerz pieniędzy
 Jacek Bojarski (ur. 1937) – polski chemik organik, profesor
 Jan Bojarski (1822–1898) – duchowny unicki
 Jan Bojarski (1922–2002) – polski działacz harcerski, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Janusz Bojarski (ur. 1956) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Ludwik Bojarski (1730–1792 lub 1774) – ksiądz rzymskokatolicki
 Łukasz Bojarski (ur. 1969) – polski prawnik, publicysta, specjalista w zakresie praw człowieka, członek Krajowej Rady Sądownictwa
 Kazimierz Bojarski ps. Kuba, Ludwik (1889–1914) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Kazimierz Bojarski ps. „Skówka” (1911–1970) – polski konspirator, uczestnik kampanii wrześniowej, kapral Armii Krajowej
 Marcin Bojarski (ur. 1977) – polski piłkarz
 Marek Bojarski (ur. 1946) – polski prawnik
 Marek Bojarski (ur. 1951) – polski skrzypek, solista, kameralista i pedagog
 Michaił Bojarski (ur. 1949) – radziecki i rosyjski aktor
 Piotr Bojarski (ur. 1970) – polski dziennikarz i pisarz
 Piotr Bojarski – polski fizyk
 Stanisław Bojarski – oficer w oddziałach polskich w czasach powstania styczniowego
 Tadeusz Bojarski (ur. 1941) – polski prawnik
 Wacław Bojarski ps. Czarnota (1921–1943) – polski poeta czasu wojny należący do pokolenia Kolumbów
 Władimir Bojarski (1901–1945) – pułkownik Armii Czerwonej
 Władysław Bojarski (1843–1912) – polski artysta i powstaniec styczniowy
 Władysław Bojarski (1931–2000) – polski prawnik
 Włodzimierz Bojarski (ur. 1930) – polski energetyk, polityk
 Zbigniew Bojarski (1921–2010) – polski chemik

Zobacz też 
 bojar

Przypisy